Okręty US Navy o nazwie USS "Henry County":
 Pierwszy USS "Henry County" (IX-34) wszedł do służby w maju 1930 i został wycofany w sierpniu 1930. Wypożyczony do Stanu Kalifornia.
 Drugi USS "Henry County" (LST-824) był okrętem desantowym czołgów. Wszedł do służby jako LST-824 w listopadzie 1944. Przemianowany na "Henry County" w lipcu 1955. Przekazany Malezji w kwietniu 1975.

Henry County